

Onomastica
 Achim – diminutivo tedesco del nome proprio di persona Gioacchino

Geografia

Germania 
 Achim – città del circondario di Verden (Bassa Sassonia)
 Achim – comune del circondario rurale di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)

Persone
 Florin Achim (1991) – calciatore rumeno
 Vlad Achim (1989) – calciatore rumeno